Французская Лига 1 сезона 2011/12 — 74-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Лилль» защищал титул чемпиона. Сезон начался 6 августа 2011 и закончился 20 мая 2012. В турнире принимало участие 20 команд, чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Монпелье».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Монако», «Ланс» и «Арль-Авиньон». Их заменили «Эвиан», «Аяччо» и «Дижон», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2010/11.

Клубы-участники

Представительство по регионам

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Лиги 1

Голевые передачи 

Источник: Голевые передачи на сайте Лиги 1

Статистика сезона

Голы 
 Первый гол сезона: Антони Мунье в матче за «Ниццу» против «Лиона», 5 минута (6 августа 2011)..
 Первый автогол сезона: Франк Берья из «Лилля» в матче против «Нанси», 61 минута (6 августа 2011)..
 Первый пенальти сезона: Паулу Машаду в матче за «Тулузу» против «Дижона», 85 минута (реализован) (13 августа 2011)..
 Первый дубль сезона: Сулейман Камара в матче за «Монпелье» против «Ренна», 86 минута (21 августа 2011).
 Первый хет-трик сезона: Деннис Олиеч в матче за «Осер» против «Сошо», 67 минута (25 сентября 2011).
 Самая крупная победа: 5 голов
 «ПСЖ» 6:1 «Сошо» (22 апреля 2012)
 «Ренн» 5:0 «Дижон» (20 мая 2012)
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Лилль» 4:5 «Бордо» (12 февраля 2012)

Нарушения 
 Первая жёлтая карточка сезона: Стефан Мбиа из «Марселя» в матче против «Сошо», 16 минута (6 августа 2011).

 Первая красная карточка сезона: Паскаль Беренге из «Нанси» в матче против «Лилля», 83 минута (6 августа 2011).
 Наибольшее количество жёлтых карточек за один матч: 9
 «Марсель» 2:1 «Эвиан» — 3 для «Марселя» и 6 для «Эвиана» (21 сентября 2011)
 «ПСЖ» 2:1 «Ницца» — 5 для «ПСЖ» и 4 для «Ниццы» (21 сентября 2011)
 «Тулуза» 0:0 «Марсель» — 4 для «Тулузы» и 5 для «Марселя» (15 октября 2011)
 «Ницца» 1:1 «Сошо» — 5 для «Ниццы» и 4 для «Сошо» (30 октября 2011)
 «Брест» 1:1 «Дижон» — 5 для «Бреста» и 4 для «Дижона» (11 февраля 2012)

 Наибольшее количество красных карточек за один матч: 3
 19 ноября 2011 «Ницца» 0:2 «Сент-Этьен» — 3 для «Ниццы» (Давид Оспина, Эрик Мулунги и Ренато Сивельи)
 14 января 2012 «Аяччо» 2:1 «Осер» — 2 для «Аяччо» (Самуэль Буурс и Арно Мер) и 1 для «Осера» (Антони Ле Таллек)
 21 апреля 2012 «Дижон» 0:2 «Лилль» — 2 для «Дижона» (Абдулай Мейте и Беннар Кумордзи) и 1 для «Лилля» (Идрисса Гейе)
 1 мая 2012 «Монпелье» 2:2 «Эвиан» — 1 для «Монпелье» (Юнес Бельханда) и 2 для «Эвиана» (Сабер Хелифа и Седрик Монгонгу)
 Наименьшее количество красных карточек: «Нанси» — 2 
 Наименьшее количество желтых карточек: «Сошо» — 50 
 Наибольшее количество красных карточек: «Аяччо» — 9 
 Наибольшее количество желтых карточек: «Аяччо»— 93 .

Статистические рекорды 
 Среди команд, занимавших последние места в Высшей лиге Франции с самого первого её розыгрыша (сезона 1932/33), «Осер» добился лучшей разницы забитых/пропущенных мячей: -0,289 за матч (-11 за 38 игр).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2011/2012
Спорт во Франции в 2011 году
Спорт во Франции в 2012 году
Франция